Moon River – canzone del 1961 tratta dalla colonna sonora di Colazione da Tiffany
Moon River – canzone del 1961 di Danny Williams
Fiume Moon – fiume dell'Ontario, Canada
Moon River – comunità in Ontario